Copa Presidente de Argentina 1941 - turniej towarzyski o Puchar prezydenta Argentyny między reprezentacjami Argentyny i Chile rozegrano w 1941 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Presidente de Argentina 1941 został zespół Argentyny.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Chile
1941 w piłce nożnej